Населені пункти в Чехії:

 Гоштиці (Кромержиж)
 Гоштиці (Страконіце)